Немец може да се отнася до:

 германец
 немскоговорещ